National Airlines (N7)
 National Airlines (N8)